regencja – kierowanie państwem, czy też okres kierowania państwem, przez regenta
 regencja – styl w sztuce
 rejencja – jednostka administracyjna Królestwa Prus